Го́рничная — женщина, относящаяся к прислуге богатого дома, а также служащая гостиниц (уборщица).

В её обязанности зачастую входит приготовление пищи, уборка, закупка продуктов и предметов быта, выгул домашних животных и забота о маленьких детях в отсутствие родителей. В XIX веке горничные считались атрибутом аристократических и купеческих резиденций. В XX веке чаще употребляется слово «Au-pair».

См. также 

 Гувернантка

Литература 
 

Прислуга
Профессии
Уборка